Nurminen ist der Familienname folgender Personen:

Kai Nurminen (* 1969), finnischer Eishockeyspieler
Pasi Nurminen (* 1975), finnischer Eishockeytorwart